Kohlschlag ist der Ortsname von

 Kohlschlag (Lauf an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Kohlschlag (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kohlschlag (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern